La Vale ima više značenja:
 La Vale (Bolcano)
 La Vale (Firenca)
 La Vale (Frozinone)
 La Vale (Mačerata)
 La Vale (Novara)
 La Vale (Parma)
 La Vale (Peruđa)
 La Vale (Pezaro i Urbino)
 La Vale (Pistoja)
 La Vale (Ređo Emilija)
 La Vale (Rimini)
 La Vale (Trevizo)